S3, S 3  eller S-3 kan syfta på:

S 3 –  ett signalförband inom svenska armén, åren 1915–1925, 1937–2000, se Norrlands signalkår
S 3 (fartyg) – en rysk torpedbåt
S 3 (flygplan) – ett svenskt spaningsflygplan
Lockheed S-3 Viking – ett amerikanskt ubåtsjaktflygplan
S3 Graphics – en amerikansk tillverkare av grafikkort.
Audi S3 – en sportigare variant av bilmodellen Audi A3.